Сахил:

 Сахил (регион Сомалиленда)
 Сахил (станция метро)
 Сахил (также Сахиль, ) — посёлок в Азербайджане, подчинённый Баку.